Mowrer ist der Familienname folgender Personen:

Ernest Russell Mowrer (1895–1983), US-amerikanischer Soziologe
Orval Hobart Mowrer (1907–1982), US-amerikanischer Psychologe